est la formule brute de plusieurs isomères.

 kétamine, numéro CAS , racémique
 (R)-(+)-kétamine ou (D)-kétamine ou arkétamine, numéro CAS 
 (S)-(–)-kétamine ou (L)-kétamine ou eskétamine, numéro CAS

Note